Heinz Hohmann ist der Name folgender Personen:

* Heinz Hohmann (Maler) (1879–1949), deutscher Maler
 Heinz Hohmann (Fußballspieler) (* 1931), deutscher Fußballspieler